Santissima Trinità – dottrina del Cristianesimo
 Solennità della Santissima Trinità – solennità dell'anno liturgico della Chiesa cattolica
 Santissima Trinità al Monte Pincio – titolo cardinalizio

Confraternite e congregazioni religiose 

 Confraternita della Santissima Trinità dei pellegrini – confraternita cattolica di Taranto
 Missionari servi della Santissima Trinità – istituto religioso maschile di diritto pontificio
 Ordine della Santissima Trinità – istituto religioso maschile di diritto pontificio
 Serve della Santissima Trinità e dei poveri – istituto religioso femminile di diritto pontificio
 Suore minime ancelle della Santissima Trinità – istituto religioso femminile di diritto pontificio

Geografia
 Santissima Trinità – frazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza
 Santissima Trinità – frazione di Badia Calavena in provincia di Verona

Pagine correlate 
 Trinità
 Abbazia della Santissima Trinità
 Basilica della Santissima Trinità
 Cappella della Santissima Trinità
 Cattedrale della Trinità
 Collegiata della Santissima Trinità
 Chiesa della Santissima Trinità
 Monastero della Santissima Trinità
 Oratorio della Santissima Trinità